Jagiełło (imię)

Osoby noszące to imię lub nazwisko:
 Władysław II Jagiełło
 Władysław Jagiełło (ujednoznacznienie)
 Walter Jagiełło  vel Li'l Wally vel Mały Władzio
 Agnieszka Jagiełło
 Andrzej Jagiełło polityk
 Bogusław Jagiełło
 Edmund Jagiełło
 Eugeniusz Jagiełło
 Jarosław Jagiełło polityk
 Jerzy Jagiełło (porucznik)
 Konstanty Jagiełło
 Krzysztof Jagiełło
 Michał Jagiełło
 Roman Jagiel-Jagiełło (1921–2016) – polski oficer, generał izraelski
 Stanisław Jagiełło
 Zbigniew Jagiełło

Zobacz też 
 Jagiellonowie
 Browar Jagiełło
 Dąb Jagiełły
 Kamień Jagiełły
 Kopiec Jagiełły
 Jagiełła
 Jagiełłów
 Jagiełły
 Jagiełłowiczowie herbu Łabędź